

Sigle 
 Controllo automatico del guadagno
 Centro addestramento guastatori

Biologia molecolare
CAG – codone citosina-adenina-guanina che codifica per la glutammina

Codici 

 CAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cagliari-Elmas (Italia)
 CAG – codice identificativo del VOR/DME di Cagliari, radioassistenza per la navigazione aerea